A Equipe Sul-Coreana de Copa Davis representa a Coreia do Sul na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Federação Sul-coreana de Tênis.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe coreana)

Coreia
Copa Davis